Wiktor Podoski – grafik
 Wiktor Podoski – dyplomata